Mondiali 1990 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1990:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1990 – 41ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1990 – 31ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1990 – 28ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1990 – 42ª edizione

Calcio 
Campionato mondiale di calcio 1990 – 14ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1990 – 23ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1990 – 20ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1990 – 87ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1990 – 63ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1990 – 35ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1990 – 41ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1990 – 32ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1990 – 12ª edizione

Duathlon 
Campionati del mondo di duathlon del 1990 – 1ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1990 – 11ª edizione

Equitazione 
Campionati mondiali di equitazione 1990 – 1ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1990 – 54ª edizione
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio femminile 1990 – 1ª edizione

Hockey su prato 
Campionato mondiale di hockey su prato 1990 – 7ª edizione
Campionato mondiale di hockey su prato femminile 1990 – 7ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1990 – 14ª edizione

Karate 
Campionati mondiali di karate 1990 – 10ª edizione

Lacrosse 
Campionato mondiale di lacrosse 1990 – 6ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1990 – 42ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1990 – 42ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1990 – 34ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1990 – 27ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 1990 – 10ª edizione

Mountain bike 
Campionati del mondo di mountain bike 1990 – 1ª edizione

Palla basca 
Campionati mondiali di palla basca 1990 – 11ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale maschile di pallacanestro 1990 – 11ª edizione
Campionato mondiale femminile di pallacanestro 1990 – 11ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano maschile 1990 – 12ª edizione
Campionato mondiale di pallamano femminile 1990 – 10ª edizione

Pallavolo 
Campionato mondiale di pallavolo maschile 1990 – 12ª edizione
Campionato mondiale di pallavolo femminile 1990 – 11ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1990 – 35ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1990 – 80ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1990 – 82ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1990 – 29ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1990 – 32ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1990 – 18ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1990 – 39ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1990 – 15ª edizione

Skeleton 
Campionati mondiali di skeleton 1990 – 3ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1990 – 27ª edizione

Slittino su pista naturale 
Campionati mondiali di slittino su pista naturale 1990 – 6ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1990 – 63ª edizione maschile e 4ª femminile

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1990 – 19ª edizione

Superbike 
Campionato mondiale Superbike 1990 – 3ª edizione

Tchoukball 
Campionati mondiali di tchoukball 1990 – 3ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1990 – 45ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1990 – 16ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1990 – 16ª edizione

Triathlon 
Campionati del mondo di triathlon del 1990 – 2ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1990 – 11ª edizione

Volo con gli sci 
Campionati mondiali di volo con gli sci 1990 – 11ª edizione

Windsurf 
Campionati mondiali di windsurf 1990 – 7ª edizione